Aygeshat (Armavir)
 Aygeshat (Etchmiadzin)